|-
| 185801 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185802 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185803 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185804 - ||  || 11 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185805 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 185806 - ||  || 2 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 185807 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 185808 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185809 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185810 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185811 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 185812 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 185813 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185814 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185815 - ||  || 2 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185816 - ||  || 7 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185817 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185818 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185819 - ||  || 15 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185820 - ||  || 5 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185821 - ||  || 31 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185822 - ||  || 3 ianuarie 2000 ||  || 
|-
| 185823 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185824 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185825 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185826 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185827 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185828 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185829 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185830 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185831 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185832 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185833 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185834 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185835 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185836 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185837 - ||  || 26 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185838 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185839 - ||  || 1 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185840 - ||  || 8 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185841 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185842 - ||  || 7 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185843 - ||  || 12 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185844 - ||  || 3 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185845 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185846 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185847 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185848 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185849 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185850 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
|  ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185852 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185853 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185854 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185855 - ||  || 10 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185856 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 185857 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185858 - || 2000 GB || 1 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185859 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185860 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185861 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185862 - ||  || 10 aprilie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 185863 - ||  || 2 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 185864 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185865 - ||  || 29 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185866 - ||  || 29 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 185867 - ||  || 28 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185868 - ||  || 3 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185869 - ||  || 5 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185870 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185871 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185872 - || 2000 KZ || 24 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185873 - ||  || 26 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185874 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185875 - ||  || 7 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185876 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 185877 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185878 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185879 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185880 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185881 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185882 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185883 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185884 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185885 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185886 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185887 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185888 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185889 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185890 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185891 - ||  || 26 august 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 185892 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185893 - ||  || 30 august 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185894 - ||  || 30 august 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185895 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185896 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185897 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185898 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185899 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185900 - ||  || 19 septembrie 2000 ||  || 
|-